Яеяма — острівна група в архіпелазі Рюкю
 Яеяма — адміністративний повіт в префектурі Окінава
 Яеяма — одна з рюкюських мов в Японії